Georg Weinrich ist der Name folgender Personen:

* Georg Weinrich (Theologe) (auch Georg Weinreich, Georg Weindrich; 1554–1617), deutscher Theologe
 Georg von Weinrich (1768–1836), deutscher Generalleutnant und Politiker
 Georg Albrecht Weinrich (1755–1814), deutscher Mediziner